Thoeren ist der Familienname folgender Personen:

Konstantin M. Thoeren (1948–2019), deutscher Filmproduzent, Herstellungs- und Produktionsleiter
Robert Thoeren (1903–1957), österreichisch-böhmischer Schauspieler, Schriftsteller und Drehbuchautor